Окса́на Миха́йловна Дра́пкина (род. 30 июня 1969 года, Душанбе, Таджикская ССР, СССР) — российский учёный-медик, , академик РАН (2022), заслуженный врач Российской Федерации (2020). Директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины, президент Российского общества профилактики неинфекционных заболеваний, член Общественной палаты РФ, член Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России.

Биография 

Родилась 30 июня 1969 года.

В 1992 году окончила ММА имени И. М. Сеченова.

С 1992 года по 2015 год работала ММА имени И. М. Сеченова: с 1992 года по 1997 год — в отделении интенсивной терапии и реанимации клиники пропедевтики внутренних болезней, а 1997 по 2015 годы — на кафедре пропедевтики внутренних болезней, где прошла путь от ассистента кафедры до профессора.

В 1999 году защитила кандидатскую диссертацию.

В 2003 году защитила докторскую диссертацию, тема: «Особенности синтеза оксида азота и белков теплового шока у больных острым инфарктом миокарда и постинфарктным кардиосклерозом».

С 2015 года по настоящее время работает в Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины: первый заместитель директора по научной и лечебной работе (2015—2017), директор НМИЦ ПМ (с 2017 года).

В 2016 году избрана членом-корреспондентом РАН.

В 2017 году назначена на должность главного внештатного специалиста-терапевта Минздрава России.

В 2022 году избрана академиком РАН.

Автор более 650 работ в отечественных и зарубежных журналах, 5 монографий, 7 учебников.

Под её научным руководством защищено 16 кандидатских и 1 докторская диссертация.

Награды 
 Орден Пирогова (2022).
 Заслуженный врач Российской Федерации (2020).
 Премия Правительства Российской Федерации в области образования (2013).
 Почётная грамота Министра здравоохранения РФ «За заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд» (2013).

Примечания

Ссылки 
 
 Её труды на Math-Net.Ru
 Страница на сайте ОП РФ
 

Выпускники 1-го МГМУ
Преподаватели 1-го МГМУ
Члены Общественной палаты России (2020—2023)
Женщины-учёные